Церје може бити:

 Церје (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Златиборски управни округ, Република Србија
 Церје (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија
 Церје (Ниш), насеље у градској општини Пантелеј, град Ниш, Република Србија
 Церје (Скопље), ареолошко налазиште код Скопља
 Церје (Загреб), насеље у граду Загребу, Република Хрватска 
 Церје (Врбовец), насеље у граду Врбовцу, Република Хрватска